Camille Malvy (1912-1999 ou 1915-1999), footballeur français ;
 Louis Malvy (1875-1949), homme politique français, ministre de l'Intérieur pendant la Première Guerre mondiale ;
 Martin Malvy (1936-) (petit-fils du précédent), homme politique français, actuel président du conseil régional de Midi-Pyrénées ; 
 Paul Malvy (1922-2016), médecin français ;
 Pierre Malvy (1909-1999), haut fonctionnaire et homme politique français.

 Les îles de Malvy, îles fluviales de la Charente, situées sur la commune de Saint-Simeux.